Łuszczewscy herbu Grabie – polski ród szlachecki
 Łuszczewscy herbu Korczak – polski ród szlachecki
 Łuszczewscy herbu Nałęcz – polski ród szlachecki